

Patronyme
 Jensen Plowright (2000-) est un coureur cycliste australien.
 Joan Plowright (1929- ) est une actrice anglaise.
 Jonathan Plowright (1959-) est un pianiste britannique.
 Rosalind Plowright (1949- ) est une chanteuse d'opéra anglaise.
 Walter Plowright (1923-2010) était un vétérinaire britannique.

Patronyme anglais